Slatew ist der Familienname folgender Personen:

 Assen Slatew (* 1960), bulgarischer Gewichtheber
 Georgi Slatew-Tscherkin (1905–1977), bulgarischer Komponist und Gesangspädagoge
 Iwan Slatew (* 1990), bulgarischer Biathlet
 Petar Iwanow Slatew (1881–1948), bulgarischer Politiker

Siehe auch:
 Slatewa